Битва при Мелории:

 Битва при Мелории (1241)
 Битва при Мелории (1284)